Grand Prix Series 2022 – GPS 2 – drugi turniej mistrzostw Europy w rugby 7 mężczyzn w sezonie 2022, który odbył się w dniach 1–3 lipca 2022 roku w Krakowie.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Stadionie Miejskim zawody były drugim turniejem sezonu 2022 i wzięło w nich udział dziesięć reprezentacji. Drużyny rywalizowały w pierwszej fazie systemem kołowym podzielone na dwie pięciozespołowe grupy, po czym nastąpiła faza pucharowa – czołowe dwie drużyny z każdej z grup awansowały do półfinałów, kolejna czwórka rywalizowała o Plate, a pozostałe dwie walczyły o Bowl. W fazie grupowej spotkania toczone były bez ewentualnej dogrywki, za zwycięstwo, remis i porażkę przysługiwały odpowiednio trzy, dwa i jeden punkt, brak punktów natomiast za nieprzystąpienie do meczu. W przypadku remisu w fazie pucharowej organizowana była dogrywka składająca się z dwóch pięciominutowych części, z uwzględnieniem reguły nagłej śmierci. Zespoły zostały rozstawione na podstawie wyników poprzedniego turnieju.

W zawodach triumfowali reprezentanci Hiszpanii zapewniając sobie tym samym tytuł mistrzów Europy.

Zawody stanowiły etap przygotowań do turnieju rugby 7 na Igrzyskach Europejskich 2023.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Cup

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy 

G
2022 w polskim sporcie
Zawody sportowe w Krakowie
Rugby union w Polsce